KND – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kindu (Repubblica Democratica del Congo)